Bangs ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Bangs (* 1951), britischer Musikjournalist und Radiomoderator
 Chauncey Bangs (1901–1942), kanadischer Eiskunstläufer
 John Kendrick Bangs (1862–1922), US-amerikanischer Schriftsteller, Humorist und Satiriker
 Lester Bangs (1948–1982), US-amerikanischer Musikjournalist, Autor und Musiker
 Outram Bangs (1863–1932), Vogelkundler

Bangs heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Bangs (Nofels), Ortsteil von Nofels, Vorarlberg, westlichster Ort Österreichs
 Bangs (Ohio), im Knox County, Vereinigte Staaten
 Bangs (Texas), im Brown County, Vereinigte Staaten
 Bangs (Virginia), im Montgomery County, Vereinigte Staaten – nicht mehr existent
sowie:
 Bangs Island – mehrere Inseln
 Bangs Lake – mehrere Seen
 Bangs Brook, Fließgewässer im Pine County, Minnesota
 Bangs Beach, im Kennebec County, Maine, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Banks

en:Bangs